

Története

A Molodcov-ábécé az 1918 és 1930, ill. 1936 és 1938 a komi nyelv írására használatos, módosított cirill ábécé volt. A komi-zürjén és a komi-permják irodalmi nyelv egyaránt ezt használta. Nevét alkotójáról, Vaszilij Alekszandrovics Molodcov komi nyelvészről kapta.

Hangjelölési elvei

Cirill betűket használ, de az orosz hangjelöléstől jelentősen eltér. Míg az orosz mássalhangzók értékét általában csak az utána álló magánhangzót (vagy lágyságjelet, keményjelet)  is figyelembe véve állapíthatjuk meg, a Molodcov-ábécé jelölésmódja fonematikus (azaz egy hangnak egy betű felel meg – eltekintve például attól, hogy a zöngésségi hasonulást nem jelöli: ezért nem fonetikus). A mai komi ábécével szemben nem használ kettős betűket sem.

Molodcov az oroszból hiányzó hangok jelölésére új hangokat vezetett be. Az affrikáták betűjeleire a lehúzott szár, a palatálisokéra a felhajló szárvég volt jellemző. Ennek megfelelően egy esetben az orosz ábécéből átvett betűnek (щ) más hangértéke van, mint az oroszban. Egyes esetekben (ԁ, ј) új betűjelet vezetett be annak ellenére, hogy az adott hangnak az orosz ábécében is volt saját jele. (Az i nem sorolható ide, mivel ebben az időben az orosz helyesírásban is használatos volt.)

Az ábécé betűrendje

А/а Б/б В/в Г/г Ԁ/ԁ Ԃ/ԃ Е/е Ж/ж Җ/җ З/з Ԅ/ԅ Ԇ/ԇ I/i Ј/ј К/к Л/л Ԉ/ԉ М/м Н/н Ԋ/ԋ О/о Ö/ö П/п Р/р С/с Ԍ/ԍ Т/т Ԏ/ԏ У/у Ч/ч Ш/ш Щ/щ Ы/ы

A betűk hangértéke

Szakirodalom
 Молодцовский альфавит. In: Коми язык. Энциклопедия. Федюнёва, Г. В. отв. ред. Издательство ДИК, Москва, 1998.

Cirill eredetű ábécék